

Сікамор — місто, штат Джорджія
 Сікамор — місто, штат Іллінойс
 Сікамор — місто, штат Кентуккі
 Сікамор — місто, штат Південна Кароліна
 Сікамор — селище, штат Огайо
 Сікамор — переписна місцевість в окрузі Делавер, штат Оклахома
 Сікамор — переписна місцевість в окрузі Секвоя, штат Оклахома

Див. також 
 Сикамор інша назва платана західного.